Жанакорган () — посёлок в Жанакорганском районе Кызылординской области Казахстана. Административный центр Жанакорганского сельского округа. Код КАТО — 434030100.

Географическое положение 
Посёлок расположен в 200 км к юго-востоку от Кызылорды, в 103 км к северо-западу от Туркестана, на правобережной равнине Сырдарьи (в 3 км от основного русла).

Железнодорожная станция на линии Кызылорда — Арыс. Автотрасса Самара — Ташкент.

Грязелечебный курорт функционирующий круглогодично с 1918 года, санаторий Жанакорган. Основными лечебными средствами являются сульфидная иловая грязь, сульфатно-хлоридная магниево-натриевая рапа озера Терескен, которые хорошо способствует лечению заболеваний нервной системы, опорно-двигательного аппарата, гинекологических и др.

Население 
В 1999 году население села составляло 20708 человек (10460 мужчин и 10248 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 22716 человек (11344 мужчины и 11372 женщины).

На начало 2019 года, население села составило 27564 человека (14116 мужчин и 13448 женщин).

История 
Крепость Яны-Курган была построена по распоряжению кокандцского хана Умар-хана в 40-х годах ХІХ века.

В 1841 году крепость осаждалась восставшими казахами под руководством Кенесары Касимова

23 сентября 1861 года взята российским отрядом под командованием генерала Дебу.

С 1934 по 1947 год в Яны-Кургане отбывал ссылку митрополит Кирилл, священномученик Чимкентский. В 1936 году в селе родился Жахан Уалишерович Аханов — советский и казахский учёный-почвовед.

В 1957 году в селе родился Умаров Калила Немтович — кинорежиссер, режиссер снявщий первый док. фильм про Великий Джут и Алашорда.

8 сентября 1992 года транскрипция названия Яныкурганского района на русском языке была изменена на Жанакорганский район, а села Яныкурган — на Жанакорган.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 

 
Населённые пункты Жанакорганского района